Uhřice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Uhřice, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Uhřice, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Uhřice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Uhřice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale